Pes je české označení pro několik psovitých šelem. Nejznámější z nich – pes domácí – je domestikovanou formou, a takto poddruhem, vlka obecného (Canis lupus). Australský pes dingo (Canis dingo) byl dříve chápán rovněž jako poddruh vlka domácího, na základě nejnovějších studií byl však uznán za samostatný druh. 

Jako psi jsou v češtině pojmenovány další rody:
Atelocynus – pes krátkouchý (Atelocynus microtis)
Cerdocyon – pes maikong (Cerdocyon thous)
Dusicyon – pes bojovný (Dusicyon australis) †
Chrysocyon – pes hřivnatý (Chrysocyon brachyurus)
Lycaon – pes hyenovitý = pes hyenový (Lycaon pictus)
Otocyon – pes ušatý = pes kaferský (Otocyon megalotis)
Lycalopex
pes horský (Lycalopex culpaeus)
pes argentinský (Lycalopex griseus)
pes pampový (Lycalopex gymnocercus)
pes pouštní (Lycalopex sechurae)
pes šedý = pes Azarův (Lycalopex vetulus)
Speothos – pes pralesní = pes lesní (Speothos venaticus)

Jménem pes kunovitý se někdy nazývá i psík mývalovitý.

Psovití